Cogswellia nudicaulis är en flockblommig växtart som först beskrevs av Thomas Nuttall, och fick sitt nu gällande namn av Marcus Eugene Jones. Cogswellia nudicaulis ingår i släktet Cogswellia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
nudicaulis